Stiglitz ist der Familienname folgender Personen:

 Herma Stiglitz (1921–2018), österreichische Provinzialrömische Archäologin
 Hugo Stiglitz (* 1940), mexikanischer Schauspieler
 Jo-Antoinette Stiglitz (* 1988), österreichische Cricketspielerin
 Joseph E. Stiglitz (* 1943), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Roman Stiglitz (1922–1988), österreichischer Althistoriker, Epigraphiker und Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Stieglitz (Begriffsklärung)
 Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission